Балюх — українське прізвище.

 Балюх Василь Олексійович — український фотохудожник, ілюстратор книг, кінотелеоператор.
 Балюх Павло Васильович — фотокореспондент газети «Медична академія».

Українські прізвища